Macedo ist der Familienname folgender Personen:

 António de Macedo (1931–2017), portugiesischer Regisseur, Hochschullehrer und Autor
 Antônio de Macedo Costa (1830–1891), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von São Salvador da Bahia
 Antônio Ferreira de Macedo (1902–1989), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Koadjutorerzbischof von Aparecida
 António Moniz de Macedo, portugiesischer Kolonialverwalter im 18. Jahrhundert
 Augusto Macedo (1902–1997), portugiesischer Taxifahrer
 Fernando Macedo da Silva (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Éderzito António Macedo Lopes (* 1987), guinea-bissauischer Fußballspieler, siehe Éder (Fußballspieler, 1987)
 Edir Macedo (* 1945), brasilianischer pfingstlicher Geistlicher
 Edmundo de Macedo Soares e Silva (1901–1989), brasilianischer Brigadegeneral und Politiker
 Elvis Manuel Monteiro Macedo (* 1985), kap-verdischer Fußballspieler
 Evaristo de Macedo (* 1933), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Gabriel Macedo (* 1989), Schweizer Politiker (FDP.Die Liberalen)
 Ignacio José de Macedo (1774–1834), portugiesischer katholischer Geistlicher

 Joílson Rodrigues Macedo (Joílson; * 1979), brasilianischer Fußballspieler
 José Agostinho de Macedo (1761–1831), portugiesischer Schriftsteller und Historiker
 Luís Augusto de Almeida Macedo, portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Manuel Eugénio Machado Macedo (1922–2000), portugiesischer Chirurg und Präsident des Weltärztebundes
 Matheus Dória (Matheus Dória Macedo; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Miguel Macedo (Miguel Bento Martins da Costa de Macedo e Silva; * 1959), portugiesischer Jurist und Politiker der Partido Social Democrata
 Osvaldo Lenine Macedo Pimentel (Lenine; * 1959), brasilianischer Musiker
 Paula Macedo Weiß (* 1969), brasilianisch-deutsche Autorin, Kuratorin und Juristin
 Paulo Macedo (* 1963), portugiesischer Manager und Politiker
 Ramon Machado de Macedo (Ramon; * 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Sebastião Afonso Viana Macedo Neves (* 1961), brasilianischer Politiker, siehe Tião Viana
 Sergio Macedo (* 1951), brasilianischer Comiczeichner
 Valdomiro Duarte de Macedo (Valdomiro; * 1979), brasilianischer Fußballspieler

Macedo ist das Cognomen folgender Personen:
 Aulus Larcius Macedo, römischer Suffektkonsul 124
 Gaius Marcius Macedo, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Caesernius Macedo, römischer Ritter
 Tiberius Claudius Secundinus Lucius Statius Macedo, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Larcius Macedo, römischer Senator

Macedo ist:
 Macedo de Cavaleiros, eine portugiesische Stadt